Almena kan syfta på:

 Almena, Kansas
 Almena, Wisconsin
 Abra de Almena, bergspass i Bolivia
 Paisr Almena, berg i Indonesien